

Sigle 
 Senza obbligo di prescrizione – per esteso, farmaco senza obbligo di prescrizione medica
 Sala Operativa Provinciale – per esteso.

Codici 
 SOP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Southern Pines (Stati Uniti)
 SOP – codice aeroportuale ICAO della compagnia aerea cargo slovena Solinair
 sop – codice ISO 639-3 della lingua songe

Informatica 
 SOP – Singapore Open Exchange, Internet Exchange Point di Singapore

Elettronica 
 SOP – Small Outline Package, package (di circuiti integrati)

Altro 
 Lingua sop (codice ISO 639-3 urw)